«Месть» — название фильма:
 «Месть» — польский фильм 1957 года (режиссёр Антони Бохдзевич).
 «Месть» — советский короткометражный фильм 1960 года («Мосфильм», режиссёр Ирина Поплавская).
 «Месть» — японский фильм 1964 года (режиссёр Тадаси Имаи).
 «Месть» — гонконгский фильм 1970 года (режиссёр Чжан Чэ).
 «Месть» — советский фильм 1989 года («Казахфильм», режиссёр Ермек Шинарбаев).
 «Месть» — фильм Тони Скотта 1990 года.
 «Месть» — фильм Роджера Зара 1996 года.
 «Месть» — фильм Анджея Вайды 2002 года.
 «Месть» — американский фильм 2006 года.
 «Месть» — российский фильм 2007 года (режиссёр Станислав Либин).
 «Месть» — российский фильм 2008 года (режиссёр Дмитрий Онищенко).
 «Месть» — фильм 2010 года, снятый режиссёром Сюзанной Бир по сценарию Андерса Томаса Йенсена.
«Месть» («Выжившая») — фильм 2017 года, реж. Корали Фаржеа.

Сериалы
 «Месть» — португальский телесериал 2007 года, адаптация аргентинского телесериала «Монтекристо. Любовь и месть», снятого в 2006 году.
 «Месть» — американский телесериал 2011 года.
 «Месть» — российский телесериал 2011 года.
 «Месть» — турецкий телесериал 2013 года.